Мустафа́ Дахле́б (; род. 8 февраля 1952, Беджая, Французский Алжир) — алжирский футболист, атакующий полузащитник.

В 1969 г. был зачислен во французский клуб «Седан», на протяжении двух сезонов появившись на поле в двух матчах. Затем в 1971—1973 гг. играл в Алжире за местную команду «Белуиздад». В сезоне 1973—1974 гг. вернулся в «Седан» и участвовал в 27 матчах, забив 17 мячей, благодаря чему в следующем сезоне перешёл в «Пари Сен-Жермен». За столичный футбольный клуб выступал 10 лет, провёл 306 матчей и забил 98 мячей — один из лучших результатов в истории клуба. В 1982 и 1983 гг. выиграл вместе с командой Кубок Франции. Сезон 1984/1985 провёл в футбольном клубе «Ницца», после чего завершил карьеру. В 1972—1984 гг. защищал цвета национальной сборной Алжира, был её капитаном в финальном турнире Чемпионата мира по футболу 1982 года.

Статистика выступлений

Достижения 
 Обладатель кубка Франции: 1982, 1983

Ссылки 
 
 Статистка выступлений за ПСЖ
 Профиль на weltfussball.de
 Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Седан»
Игроки ФК «Белуиздад»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ницца»